Le Complexe sportif de Kani-Kéli est un stade de football mahorais situé dans la commune de Kani-Kéli, dans le sud de l'île.

Le stade, inauguré en 1995, sert d'enceinte à domicile pour les équipes de football du Football Club de Kani-Bé et de l'Association des jeunes de Kani-Kéli.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1995
Stade de football à Mayotte
Stade portant le nom d'une ville
Grande-Terre (Mayotte)